een bestuurlijk en ceremonieel graafschap in Wales, zie Powys (graafschap)
 een middeleeuws koninkrijk in hetzelfde gebied, zie koninkrijk Powys